Rio Ádige — na Itália
 Trentino-Alto Ádige
 Piacenza d'Adige — comuna italiana do Vêneto
 Santa Margherita d'Adige — comuna italiana do Vêneto
 Albaredo d'Adige — comuna italiana do Vêneto

Desambiguações de topônimos